Кубарєв Василь Миколайович — генерал-полковник авіації, Герой Радянського Союзу, депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Кубарєв Олег Михайлович — білоруський і радянський футболіст, грав на позиції центрального півзахисника.